

Cypr
 Kato Deftera – miejscowość dystrykcie Nikozja
 Pano Deftera – miejscowość dystrykcie Nikozja